Донато, Николо (1540—1618) — 93-й дож Венеции.
 Донато, Николо (род. 1974) — датский кинорежиссёр.